Libanotis pyrenaica är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugène Bourgeau och Carl Fredrik Nyman. Libanotis pyrenaica ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 L. p. athamanthoides
 L. p. bipinnata

Källor 

Flockblommiga växter
pyrenaica